У́лица Стаха́нова — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит от улицы Водопьянова до Воронежского шоссе и Минской улицы.
Пересекает проспект 60 лет СССР, улицы Катукова, Белана и Свиридова. К улице примыкают: к нечётной стороне — бульвар Есенина и улица Бунина, к чётной стороне — бульвар Шубина и улицы Шуминского и Хорошавина. Параллельно проходят улицы Кривенкова и Меркулова.

Образована 21 сентября 1984 год года при начале застройки 23-го микрорайона. Названа в честь А. Г. Стаханова (1905—1977) — новатора угольной промышленности, Героя Социалистического Труда, уроженца Елецкого уезда.

Застроена многоэтажными зданиями. Дома по нечётной стороне улицы Стаханова расположены в 23-м, 22-м, 26-м и 29-м микрорайонах, по чётной стороне — в микрорайоне МЖК, 24-м и 27-м микрорайонах.

В 23-м микрорайоне находятся средние школы № 42 (дом № 15) и № 68 (дом № 17). На протяжении всей улицы расположены многочисленные объекты торговли и прочего назначения. Ведётся активная застройка 29-го микрорайона, в 28-м микрорайоне планируется создать культурно-досуговую зону. Начинается застройка микрорайонов «Победа» и «Европейский».

9 сентября 2009 года приступили к расширению улицы на участке от улицы Водопьянова до проспекта 60 лет СССР. Двухполосная проезжая часть стала шестиполосной. Расширение было предусмотрено в Генеральном плане развития города 1998 года, однако финансирование, в том числе федеральное, было выделено только в 2009 году. Первая часть объекта была сдана в конце 2009 года. После окончания оставшихся работ магистраль станет одной из основных в направлении Липецк — Воронеж и дублёром проспекта Победы.
15 января 2010 года состоялось открытие магистрали. В конце 2016 года был открыт последний участок улицы, примыкающий к Воронежскому шоссе.

Транспорт 
 к домам начала улицы —; авт. 30, 300, 306, 320, 321, 330, 343, 345, 359, 367, 378, ост.: «23-й микрорайон».
 к домам середины улицы — трам. 1, 5; авт. 27, 50, 308к, 315, 324, 343, 347, 348, 351, ост.: «Берёзовая аллея»; авт. 308к, 324, 348, ост.: «Бульвар Есенина».
 к домам конца улицы — авт. 8, 20, 28, 306, 308, 308к, 324, 346, 348, 352, 359, 379, ост.: «Ул. Стаханова», «Ул. Стаханова-2»; авт. 28, 306, 308к, 346, 352, ост.: «27-й микрорайон»; авт. 26, 27, 306, 352, ост. «Ул. Коцаря»
 к концу улицы — авт. 35, 36, 37, 68, 102, 103, 345, 353, 402, ост. «Ул. Ленина (Сырское)»

Примечания 

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка